Категория А 2001/2002 () — 39-й сезон Первой лиги Турции по футболу с момента её создания. Сезон стартовал 12 августа 2001 года и закончился 26 мая 2002 года. В чемпионате приняли участие 20 команд.

Команды

Турнирная таблица

Результаты матчей

Ссылки 
Первая лига Турции 2001/02 на сайте tff.org 
Первая лига Турции 2001/02 на сайте mackolik.com 
Первая лига Турции 2001/02 на сайте rsssf.com 

2001/2002
Турция
Турция
Спорт в Турции в 2001 году
Спорт в Турции в 2002 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2001/2002